Hobby – attività praticata nel tempo libero

Aziende
Hobby-Wohnwagenwerk - azienda tedesca di veicoli per campeggio
Hobby – casa discografica

Persone
 Amy Hobby – produttore americano
 Matt Hobby (* 1985) – attore americano
 Oveta Culp Hobby (1905–1995) – politica americana
 William P. Hobby (1878–1964) – politico americano
 William P. Hobby junior (* 1932) – politico americano